Punta steht für:

 Punta, lateinamerikanischer Tanz
 Punta (Spiel), siehe Memory (Spiel) #Entstehung und Erfolg
 Punta, früherer Name von Actium, antike griechische Stadt

Punta ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Del Punta (* 1959), italienischer Regisseur

Siehe auch:
 Punta Gorda (Begriffsklärung)
 La Punta